KFB er en forkortelse, som kan referere til flere artikler:

 Kløvermarkens Forenede Boldklubber – en dansk fodboldklub.
 Fukushima Broadcasting – en japansk tv-organisation.